Лентопротя́жный механизм:

 Лентопротяжный механизм — часть магнитофона, отвечающая за транспортирование звуковой магнитной ленты.
 Лентопротяжный механизм — часть киноаппарата, отвечающая за транспортирование видеокиноленты.